Rotenburg (Wümme), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Landkreis Rotenburg (Wümme), een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Rotenburg an der Fulda, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
 Landkreis Rotenburg (Hessen), een voormalig district in de Duitse deelstaat Hessen

Zie ook 
 Rothenburg (doorverwijspagina)